Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2009 года  прошёл в Мон-де-Марсане с 15 по 23 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов.

 —  Арно Кордье

 —  Жиль Дельмот

 —  Оскар Лоньон

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2009 году
2009 год в шашках
Спорт в Мон-де-Марсане
Август 2009 года